Самхарадзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Самхарадзе, Автандил (в монашестве Иларион; 1937—2016) — грузинский архиепископ Бодбийский.
 Самхарадзе, Григорий Севастьянович (1917—1965) — герой Советского союза.